Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1984.

EM-Qualifikation 
Abschlusstabelle Gruppe 3

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 1) 

|}

In der Gruppenphase begannen die Dänen mit einer Niederlage gegen Gastgeber Frankreich. Michel Platini entschied das Spiel in der 78. Minute mit dem einzigen Tor des Spiels. Dänemark wurde in diesem Eröffnungsspiel der EM durch den Ausfall von Allan Simonsen geschockt, der sich in der Partie ein Bein brach.

Im zweiten Gruppenspiel konnte ein 5:0-Kantersieg gegen Jugoslawien eingefahren werden. Die Torschützen waren Arnesen (2), Berggreen, Elkjaer Larsen und Lauridsen. Im dritten Gruppenspiel ging es um den Aufstieg. Gegen Belgien musste Danish Dynamite in Straßburg antreten. Die Belgier gingen schnell mit 2:0 in Führung. Arnesen schaffte in der 41. Minute per Elfmeter den Anschluss. In der 60. Minute konnte Brylle Larsen ausgleichen und das 3:2 fiel durch Elkjaer Larsen in der 84. Minute. Somit konnte sich Dänemark als Gruppenzweiter für die KO-Spiele qualifizieren.

Halbfinale 

Im Halbfinale trafen die Dänen auf den Gruppensieger der Gruppe 2 Spanien. Bereits in der 7. Minute ging Dänemark durch ein Lerby-Tor mit 1:0 in Front. Der Ausgleich durch Maceda fiel in der 62. Minute. Das Spiel ging in die Verlängerung, jedoch konnten beide Mannschaften kein weiteres Tor erzielen, somit ging es ins Elfmeterschießen. Nach fünf getroffenen Elfmetern von Spanien und vier auf den Seiten der Dänen, trat Elkjaer an. Er verschoss den Elfmeter und somit schied Dänemark aus. Der Traum vom Finale musste begraben werden.

Die dänischen Torschützen

Quellen 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6. 
 FUWO: Jahrgang 1984, Sportverlag Berlin, 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1984, Olympia-Verlag GmbH, 

1984
Danemark